Das Herreneinzel bei den Australian Open 1978 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidiger war Vitas Gerulaitis. Das Finale bestritten Guillermo Vilas und John Marks, welches Vilas in vier Sätzen gewann. Für Vilas war es der erste Sieg bei den Australian Open und sein dritter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Australian Open 1978 Herreneinzel Draw auf ATP (englisch)

Herreneinzel
1978